

Geografia 
 Mediano – frazione del comune di Neviano degli Arduini (PR)

Sport 
 Mediano – ruolo nel gioco del calcio
 Mediano d'apertura, Mediano di mischia – ruoli nel rugby

Altro 
Nervo mediano – un nervo che origina nella cavità ascellare
Punto mediano – un segno di punteggiatura
Valore mediano – un concetto di statistica

Pagine correlate 
Mediana